Jiří Šindelář může být:

 Jiří Šindelář (hudebník) (1949–2009) – bývalý člen skupiny Katapult
 Jiří Šindelář (redemptorista) – člen Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele